AoE o AOE puede hacer referencia a:

Geografía 
 África Occidental Española (1946-1958), agrupación de colonias españolas en el oeste de África.

Tecnología 
Area of Effect, en jerga de Internet.
ATA over Ethernet, un protocolo de red.
Age of Empires, un videojuego.

Siglas